L'alibi era perfetto (Beyond a Reasonable Doubt) – film del 1956 diretto da Fritz Lang
 Un alibi perfetto (Beyond a Reasonable Doubt) – film del 2009 diretto da Peter Hyams